Nowicki kan som auktorsförkortning betyda:

 Maksymilian Nowicki
 Christoph Nowicki

Robotskapade auktorsförkortningar